Stefanovo kan verwijzen naar een van de volgende Bulgaarse dorpen:

 Stefanovo (Dobritsj) - provincie Dobritsj
 Stefanovo (Gabrovo) - provincie Gabrovo
 Stefanovo (Lovetsj) - provincie Lovetsj
 Stefanovo (Pernik) - provincie Pernik